Pääsküla (dzielnica)
 Pääsküla (rzeka)
 Pääsküla (stacja kolejowa)